Tinta - usadas para proteger e dar cor a objetos ou superfícies
Ou ainda:
Antônio Francisco Tinta

Localidades

Tinta (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos